{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (55101) - || 2001 QW137 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55102) - || 2001 QX137 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55103) - || 2001 QE138 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55104) - || 2001 QU138 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55105) - || 2001 QN139 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55106) - || 2001 QR141 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55107) - || 2001 QS141 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55108) Beamueller || 2001 QU142 ||24 augustus 2001 || R. A. Tucker
|-
| (55109) - || 2001 QL145 ||24 augustus 2001 || Spacewatch
|-
| (55110) - || 2001 QF146 ||25 augustus 2001 || Spacewatch
|-
| (55111) - || 2001 QD152 ||26 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55112) Mariangela || 2001 QQ153 ||28 augustus 2001 || J. Guarro
|-
| (55113) - || 2001 QD158 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (55114) - || 2001 QD160 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (55115) - || 2001 QQ162 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (55116) - || 2001 QU165 ||24 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55117) - || 2001 QW165 ||24 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55118) - || 2001 QC166 ||24 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55119) - || 2001 QM167 ||24 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55120) - || 2001 QP168 ||25 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55121) - || 2001 QU168 ||26 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55122) - || 2001 QW169 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55123) - || 2001 QL170 ||23 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55124) - || 2001 QU170 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55125) - || 2001 QD173 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55126) - || 2001 QQ174 ||27 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55127) - || 2001 QZ174 ||21 augustus 2001 || Spacewatch
|-
| (55128) - || 2001 QH177 ||21 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55129) - || 2001 QZ177 ||26 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55130) - || 2001 QR179 ||25 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55131) - || 2001 QY180 ||29 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55132) - || 2001 QB182 ||30 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55133) - || 2001 QL182 ||29 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55134) - || 2001 QM183 ||25 augustus 2001 || W. Bickel
|-
| (55135) - || 2001 QP183 ||28 augustus 2001 || W. Bickel
|-
| (55136) - || 2001 QD185 ||21 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55137) - || 2001 QK185 ||21 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55138) - || 2001 QL185 ||21 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55139) - || 2001 QQ190 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55140) - || 2001 QC193 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55141) - || 2001 QP193 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55142) - || 2001 QD194 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55143) - || 2001 QS195 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55144) - || 2001 QK198 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55145) - || 2001 QE199 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55146) - || 2001 QO199 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55147) - || 2001 QT199 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55148) - || 2001 QE200 ||22 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55149) - || 2001 QD202 ||23 augustus 2001 || Spacewatch
|-
| (55150) - || 2001 QQ202 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (55151) - || 2001 QE214 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (55152) - || 2001 QN218 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (55153) - || 2001 QZ218 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (55154) - || 2001 QD220 ||23 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55155) - || 2001 QV220 ||24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (55156) - || 2001 QX222 ||24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (55157) - || 2001 QV227 ||24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (55158) - || 2001 QS230 ||24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (55159) - || 2001 QW234 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55160) - || 2001 QT236 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55161) - || 2001 QB238 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55162) - || 2001 QT238 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55163) - || 2001 QV238 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55164) - || 2001 QU239 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55165) - || 2001 QC242 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55166) - || 2001 QV243 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55167) - || 2001 QY243 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55168) - || 2001 QK250 ||24 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55169) - || 2001 QQ252 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55170) - || 2001 QU255 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55171) - || 2001 QO256 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55172) - || 2001 QY257 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55173) - || 2001 QZ257 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55174) - || 2001 QW258 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55175) - || 2001 QN261 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55176) - || 2001 QD262 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55177) - || 2001 QM263 ||25 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (55178) - || 2001 QF265 ||26 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55179) - || 2001 QT276 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55180) - || 2001 QW279 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55181) - || 2001 QD280 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55182) - || 2001 QB282 ||19 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (55183) - || 2001 QK284 ||18 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55184) - || 2001 QX286 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55185) - || 2001 QB287 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55186) - || 2001 QQ289 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55187) - || 2001 QX290 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55188) - || 2001 QF292 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55189) - || 2001 QW294 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55190) - || 2001 QC297 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55191) - || 2001 QG297 ||24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (55192) - || 2001 RN2 ||8 september 2001 || P. G. Comba
|-
| (55193) - || 2001 RH4 ||8 september 2001 || LINEAR
|-
| (55194) - || 2001 RP11 ||10 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (55195) - || 2001 RC13 ||9 september 2001 || LINEAR
|-
| (55196) - || 2001 RM16 ||11 september 2001 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (55197) - || 2001 RN17 ||11 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (55198) - || 2001 RV18 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (55199) - || 2001 RG19 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (55200) - || 2001 RO19 ||7 september 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten